Das Wort Antitheater bezeichnet:

 einen alternativen Begriff für Absurdes Theater
 in der Schreibweise „Antiteater“ eine Schauspielgruppe um den Regisseur und Filmemacher Rainer Werner Fassbinder